Güthe ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Sebastian Güthe (1628–1677), deutscher lutherischer Geistlicher und Autor
 Cedric Güthe (* 1965), deutscher Radrennfahrer  
 Georg Güthe (1868–1917), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Guthe
 Gute